Hieronder staat een lijst met de grootste steden in Kazachstan. Het betreft hier telkens de agglomeratie (Kazachs: Қалалық Әкімдік of Қ.Ә., Stedelijk Akimaat); deze bestuurlijke eenheid leidt in Kazachstan een belangrijke stad en haar randgebied.

De bevolkingsaantallen zijn afkomstig van de laatste Sovjet-volkstelling van 12 januari 1989 en van de Kazachse volkstellingen van 1999 en 2009. Bij de steden is het bestuurlijk gebied (oblısı) vermeld waartoe deze behoren. Uitzonderingen zijn de hoofdstad Nur-Sultan en de steden Almaty en Bajkonoer die zelf het bestuurlijk gebied (qala) vormen. De Kazachse stadsnamen zijn gebaseerd op namen die in Nederland bekend zijn. Russische benamingen zijn niet overgenomen, afgezien van Bajkonoer, dat een onderdeel vormt van het gebied dat gepacht is door Rusland in verband met het Kosmodroom Bajkonoer. Bij de "Kazachificatie" van de jaren 90 zijn veel Russische namen ofwel veranderd ofwel 'gekazachificeerd'. Waar deze niet worden vermeld door de taalunie zijn transcripties gebruikt op basis van het Kazachs alfabet.

De Stedelijke Akimaten met minder dan 50.000 inwoners, namen in het Kazachs, geromaniseerd volgens norm BGN/PCGN: Arqalyq • Bayqongyr • Kūrchatov (Курчатов Қ.Ә.) • Līsakov (Лисаков Қ.Ә.) • Prīozer (Приозер Қ.Ә.) • Qarazhal (Қаражал Қ.Ә.) • Tekeli (Текелі Қ.Ә.).

De gewone steden (onderdeel van een district), namen in het Kazachs, geromaniseerd volgens norm BGN/PCGN: Abay (Абай қ.) • Algha • Aqköl (Ақкөл қ.) • Aqsay (Ақсай қ.) • Aral (Арал қ.) • Atbasar (Атбасар қ.) • Ayagöz (Аягөз қ.) • Būlaev (Булаев қ.) • Derzhavīn (Державин қ.) • Embi (Ембі қ.) • Ereymentaū (Ерейментау қ.) • Esik (Есік қ.) • Esil (Есіл қ.) • Fort-Shevchenko (Форт-Шевченко қ.) • Khromtaū (Хромтау қ.) • Lenggir (Леңгір қ.) • Makīnsk (Макинск қ.) • Mamlyut (Мамлют қ.) • Qandyaghash (Қандыағаш қ.) • Qarataū (Қаратау қ.) • Qarqaraly (Қарқаралы қ.) • Qaskeleng (Қаскелең қ.) • Qazaly (Қазалы қ.) • Qulsary (Құлсары қ.) • Sarqant (Сарқант қ.) • Saryaghash (Сарыағаш қ.) • Serebryansk (Серебрянск қ.) • Sergeev (Сергеев қ.) • Shalqar (Шалқар қ.) • Shar (Шар қ.) • Shardara (Шардара қ.) • Shchūchīnsk (Щучинск қ.) • Shemonaykha (Шемонайха қ.) • Shū (Шу қ.) • Stepnyak (Степняк қ.) • Talghar (Талғар қ.) • Tayynsha (Тайынша қ.) • Temir (Темір қ.) • Üsharal (Үшарал қ.) • Üshtöbe (Үштөбе қ.) • Zaysan • Zhangatas (Жаңатас қ.) • Zharkent (Жаркент қ.) • Zhem (Жем қ.) • Zhetisay (Жетісай қ.) • Zhitiqara (Жітіқара қ.) • Zyryanovsk (Зыряновск қ.).

Externe links 
  Bureau voor de statistiek van de Kazachse republiek
  City Population - Historische inwoneraantallen van de steden in Kazachstan